Премія «Атом для миру»

Заснована 1955 року завдяки гранту Фонду Форда в 1 мільйон доларів.
Мета її – ініціювати розвиток технологій із використанням ядерної енергії
в мирних цілях. Поштовхом до встановлення нагороди став заклик Президента США Д. Ейзенгауера з трибуни ООН використовувати атомну енергію на благо миру.

Посилання 

 В. Г. Абліцов. Наука України у світовому інформаційному просторі. К.: 2010.
 http://www1.jinr.ru/Books/veksler/76.pdf 
Міжнародні наукові нагороди

Наукові нагороди США